Проспе́кт Королёва (часто ошибочно именуется У́лицей Королёва) — проспект в Ворошиловском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону, в основном проходит по Северному жилому массиву. Назван в честь советского ученого, конструктора ракетной техники, Сергея Павловича Королёва.

Транспорт 
Автобусы (маршрутное такси): 78, 83, 18, 79, 91, 13, 23, 25, 29, 38.

Исторический транспорт: Троллейбус № 16, 21, 23. и автобус 20. Трамвай № 6, 8, 11, 17.

Почтовые индексы

Примечания 

Улицы Ростова-на-Дону